Косово Поље, или Косово поље се може односити на:
 Општина Косово Поље, општина у Косовском округу, Косово и Метохија, Србија
 Косово Поље, градско насеље и седиште истоимене општине у Косовском округу, Косово и Метохија, Србија
 Косово поље, крашко поље на Косову, Косово и Метохија, Србија
 Косово Поље (Далмација), насеље у истоименом пољу у Далмацији, Хрватска
 Косово поље (Далмација), крашко поље у Далмацији, Хрватска
 Косово Поље (Вишеград), насеље у општини Вишеград, Република Српска, Босна и Херцеговина

Види још 
 Косовска битка (вишезначна одредница)